Jméno a příjmení Colin Clark se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Colin Clark (ekonom) (1905–1989) – britský a australský ekonom a statistik
 Colin Clark (fotbalista) (* 1984) – americký fotbalový hráč
 Colin Clark (filmař) (1932–2002) – britský spisovatel a filmový tvůrce
 Colin Clark (golfista) – americký golfista